Ка́льтенбруннер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1939—2011) — австрийский философ. 
 Кальтенбруннер, Герлинде (род. 1970) — австрийская альпинистка.
 Кальтенбруннер, Карл-Адам (1804—1867) — австрийский народный поэт.
 Кальтенбруннер, Нандор (более известен под фамилией Хидегкути; 1922—2002) — венгерский футболист и тренер.
 Кальтенбруннер, Эрнст (1903—1946) — австрийско-немецкий нацист, начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел нацистской Германии.